Hometown (engl. für Heimatstadt = wo man aufgewachsen ist, nicht zu verwechseln mit Geburtsort) ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hometown (Illinois)
 Hometown (Pennsylvania)
 Hometown (West Virginia)

Hometown bezeichnet:
 HomeTown (Band), irische Boygroup, gegründet 2014